Борей — бог північного вітру.
 «Борей» — російські підводні човни атомні з ракетами балістичними.